Ru'nan (Chino Tradicional:汝南縣; Chino Simplificado:汝南县) Es un condado bajo la administración de la ciudad-prefectura de Zhumadian,provincia de Henan, República Popular China.

En tiempos antiguos era llamado "la mitad del mundo", desde que estuvo ubicado en el centro de las nueve provincias Yu. Durante la Dinastía Han, contribuyó con la mayor cantidad de oficiales al gobierno central, y fue hogar ancestral del inmensamente influencial clan Yuan de Ru'nan.

Condados de la provincia de Henan